Устечківська сільська рада — Тернопільська область, Заліщицький район
 Устечківська сільська рада — Тернопільська область, Кременецький район